Буфф может означать:

Сады 
 Сад Буфф — прежнее название Измайловского сада в Санкт-Петербурге.
 Буфф-сад — городской парк Томска.

Театры

Фамилия 
 Буфф, Генрих (1805—1878) — немецкий химик, физик и педагог; член Баварской и Гёттингенской академий; отец архивиста .
 Буфф, Оливер (род. 1992) — швейцарский футбольный полузащитник.
 Буфф, Шарлотта (1753—1828) — прототип образа Лотты в романе «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга Гёте.

См. также 
 Буффонада
 Буффало
 Буф